W Polsce
 Lubiesz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Biały Bór
 Lubiesz – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Tuczno
 Lubiesz – dawna gmina
 Lubiesz – gromada